Calositta peut désigner :
 Calositta des Murs in Chenu, 1854, est une cacographie de Calocitta Gray, 1841 utilisée en planche 14 de l'Encyclopédie d'histoire naturelle de Jean-Charles Chenu ;
 « Calositta » est également utilisé, possiblement par confusion avec Callisitta, par Delacour et Jabouille en 1930 lors de la description de la Sittelle à bec jaune (S. solangiae), qu'ils décrivent sous le protonyme de Calositta solangiae.

Notes et références